Ken Hill, drammaturgo britannico (1937-1995)
Ken Hill, botanico australiano (1948-2010)
Ken Hill, calciatore inglese (1953)
Ken Hill, giocatore di baseball statunitense (1965)